Il singolare del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Ivan Lendl 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Boris Becker (campione)
 Brad Gilbert (primo turno)

 Paul Annacone (quarti di finale)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Johan Kriek (quarti di finale)
 Andrés Gómez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago Grand Prix 1986